Tenisový turnaj ATP Sony Ericsson Open 2012, známý také jako Miami Masters 2012, se konal ve dnech 19. března až 1. dubna v miamském areálu Tennis Center at Crandon Park ve Spojených státech amerických, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000. Odměny činily 3 973 050 USD.

Singlový titul z loňského ročníku obhájil Srb Novak Djoković.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  'Novak Djoković (vítěz)
  Rafael Nadal (semifinále, odstoupil)
  Roger Federer (3. kolo)
  Andy Murray (finále)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Mardy Fish (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  John Isner (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (4. kolo)
  Nicolás Almagro (4. kolo)
  Gilles Simon  (4. kolo)
  Gaël Monfils (3. kolo)
  Feliciano López (2. kolo)
  Kei Nišikori (4. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Florian Mayer (4. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Juan Mónaco (semifinále)
  Jürgen Melzer (3. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Radek Štěpánek (3. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo, odstoupil)
  Viktor Troicki (3. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Andy Roddick (4. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (3. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Fernando González
  Ryan Harrison
  Denis Kudla
  Jesse Levine
  Marinko Matosevic

Následující hráči se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Roberto Bautista-Agut
  Simone Bolelli
  Sergej Bubka
  Arnaud Clément
  Frank Dancevic
  Guillermo García-López
  David Goffin
  Björn Phau
  Rajeev Ram
  Édouard Roger-Vasselin
  Guillaume Rufin
  Antonio Veić
  Tobias Kamke – jako šťastný poražený

Odhlášení 
  Robin Söderling (mononukleóza)
  Stanislas Wawrinka
  Michail Južnyj
  Philipp Petzschner

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

8. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (finále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinále)
  'Leander Paes /  Radek Štěpánek (vítězové)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2012